Der Begriff Wüstenfeldzug steht für:
 Wüstenkampagnen in Argentinien (19. Jahrhundert), vor allem 
 die Wüstenkampagne, bei der General Julio Argentino Roca 1878 bis 1880 Teile des heutigen Argentinien von Ureinwohnern eroberte